Вермеер — () нидерландская фамилия

Известные носители 
 Вермеер, Виллем (род. 1947) — нидерландский лингвист, филолог, диалектолог, славист и исследователь протославянской акцентологии, морфологии русского языка, резьянского диалекта словенского языка и чакавского диалекта хорватского языка (Willem Roelof Vermeer)
 Вермеер, Санне (род. 1998) — нидерландская дзюдоистка. 
 Вермеер, Ян (1632—1675) — нидерландский живописец

См. также 
 Вермер